Кинчеш:

Персоналии 
 Кинчеш, Михай (1917—1979) — венгерский футболист.
 Кинчеш, Тибор (род. 1960) — венгерский дзюдоист.

Топонимы 
 Кинчеш — село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины.